Transactie is een algemeen woord voor verrichting.
Het heeft ook een aantal specifieke betekenissen:
 Schikking, een fenomeen waarbij de aanklager afziet van vervolging als de verdachte een boete betaalt
 Transactie (dataopslag), een aantal samenhangende acties in een database
 Transactie (DEMO), een universeel patroon van de communicatie tussen twee personen
 Transactionele analyse
 Transactie, volgens de transactionele analyse een bepaald soort interactie tussen twee of meer personen
 Dading, een overeenkomst tussen partijen om een rechtsgeschil te beëindigen of te voorkomen
 Transactie, in de economie een overeenkomst of financiële verrichting